Jim Stewart peut désigner :
 Jim Stewart (1930-2022), un producteur musical et réalisateur artistique américain :
 Jim Stewart (1954-), un joueur de football (gardien de but) écossais et entraîneur de gardien.